Leminen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-1997), scénariste et réalisateur finlandais
 (né en 1975), patineur artistique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois